|-
| 35101 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 35102 - || 1991 RT || 4 septembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 35103 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 35104 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 35105 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 35106 - ||  || 11 octombrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35107 || 1991 VH || 9 noiembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 35108 - ||  || 3 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35109 || 1991 XM || 4 decembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 35110 - ||  || 30 ianuarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35111 - ||  || 29 ianuarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35112 - ||  || 30 ianuarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35113 - ||  || 2 februarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35114 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 35115 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 35116 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 35117 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 35118 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 35119 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 35120 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 35121 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 35122 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 35123 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 35124 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 35125 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 35126 - ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 35127 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 35128 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 35129 - ||  || 3 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 35130 || 1992 LQ || 3 iunie 1992 || Palomar || 
|-
| 35131 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 35132 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 35133 - || 1992 QX || 29 august 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 35134 || 1992 RE || 4 septembrie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 35135 - ||  || 1 septembrie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 35136 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35137 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35138 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35139 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35140 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35141 - ||  || 23 septembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 35142 - ||  || 26 septembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35143 - ||  || 19 octombrie 1992 ||  || , 
|-
| 35144 ||  || 18 decembrie 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 35145 || 1993 AM || 13 ianuarie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 35146 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 35147 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 35148 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 35149 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 35150 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 35151 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 35152 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 35153 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 35154 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 35155 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 35156 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 35157 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 35158 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 35159 ||  || 13 iunie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 35160 - || 1993 NY || 12 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35161 - || 1993 OW || 16 iulie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 35162 - ||  || 20 iulie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 35163 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35164 - ||  || 14 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 35165 Québec ||  || 16 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 35166 - ||  || 20 august 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35167 ||  || 14 septembrie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 35168 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35169 - ||  || 19 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 35170 - || 1993 TM || 8 octombrie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 35171 - ||  || 15 octombrie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 35172 - ||  || 11 octombrie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 35173 - ||  || 12 octombrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35174 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35175 ||  || 10 octombrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 35176 ||  || 10 octombrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 35177 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35178 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35179 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35180 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35181 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35182 - ||  || 20 octombrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35183 ||  || 20 octombrie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 35184 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35185 - || 1993 VS || 14 noiembrie 1993 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35186 ||  || 11 noiembrie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 35187 ||  || 11 noiembrie 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 35188 ||  || 11 noiembrie 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 35189 - || 1994 AE || 2 ianuarie 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35190 - || 1994 AW || 4 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 35191 - ||  || 10 februarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35192 - ||  || 12 februarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35193 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35194 - ||  || 10 martie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 35195 - ||  || 3 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35196 - ||  || 11 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35197 Longmire || 1994 LH || 7 iunie 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 35198 ||  || 9 august 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 35199 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35200 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-